Liniers (artista) - quadrinista argentino
 Liniers (bairro) - de Buenos Aires
 Santiago de Liniers - vice-rei de Buenos Aires

Desambiguação